Насадка — частина приладу або інструмента, насаджена на що-небудь.

 Насадка зовнішня, Насадка зовнішня, Насадка Вентурі (рос. насадка внешняя (Вентури); англ. external mouthpiece (Venturi); нім. Aussenaufsatz m, Ausseneinsatz m, Venturi-Düse f) — циліндрична насадка, розміщена з зовнішнього боку стінки посудини (або водойми), з якої вона живиться.
 Насадка Кляйзена, Наса́дка Кля́йзена (Кла́йзена) — елемент конструкції для дистиляційної перегонки рідин (у тому числі під вакуумом) і синтезу хімічних речовин.
 Насадка внутрішня (Насадка Борда), (рос. насадка внутренняя (Борда); англ. internal mouthpiece (Borda); нім. Inneneinsatz m, Borda-Inneneinsatz m, Innenaufsatz m) — круглоциліндрична насадка, розміщена з внутрішнього боку стінки посудини (або водойми), з якої вона живиться.
 Насадка, Наса́дка (насадок; рос. насадка; англ. head, probe, nozzle, mouthpiece; нім. Einsatz m, Aufsatz m, Ansatz m, Düse f — коротка напірна (по всій довжині) труба, при гідравлічному розрахунку якої можна нехтувати втратами напору по довжині і необхідно враховувати тільки місцеві втрати напору.
 Насадка Вюрца — елемент конструкції для дистиляційної перегонки рідин (у тому числі під вакуумом) і синтезу хімічних речовин.
 Насадка коноїдальна (рос. насадка коноидальная; англ. conoidal probe; нім. Konoidaleinsatz m, Konoidalaufsatz m) — насадка, яка має криволінійні бічні стінки, окреслені приблизно по границях струменя рідини, що витікає з круглого отвору (в тонкій стінці) відповідного розміру.
 Насадка конічна (рос. насадка коническая; англ. conic(al) probe; нім. konische Düse f, Ansatzkegel m) — насадка, яка має форму конічного дифузора.
 Насадка далекомірна (рос. насадка дальномерная, англ. telemeter head, нім. Telemeterdüse f) — складова частина оптичного далекоміра подвійного зображення.
 Соплова насадка, «Соплова насадка» («СН») — висувна частина сопла реактивного або ракетного двигуна, призначена для збільшення його ефективності у розріджених шарах атмосфери.
 Піскова насадка (рос. песковая насадка, англ. nozzle of a hydraulic cyclone; нім. Unterlaufdüse f) — спеціальний змінний пристрій гідроциклонів з каліброваним отвором.